Финал Кубка Испании по футболу 1969/1970 стал 78-ым в истории и состоялся 28 июня 1970 года. «Реал Мадрид» победил «Валенсию» со счётом 3:1 и в 11-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1970
Испания
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Валенсия»
События 28 июня
Июнь 1970 года
Спорт в Испании в 1970 году
Спортивные соревнования в Барселоне